Ка́рлос Ма́рио Карбоне́ро Манси́лья (; 25 июля 1990, Богота, Колумбия) — колумбийский футболист, полузащитник клуба «Депортиво Кали». Игрок сборной Колумбии. Участник чемпионата мира 2014 года.

Клубная карьера 
Карбонеро начал свою карьеру в клубе колумбийской Примеры B «Академия». Отыграв сезон, он ушёл на повышение в «Атлетико Уила». 30 января 2010 года в матче против «Америки» Карлос дебютировал в колумбийской Серии А. 21 февраля в поединке против «Депортиво Перейра» он сделал дубль, забив свои первые мячи за новую команду. В начале 2011 года Карбонеро перешёл в «Онсе Кальдас», за который выступал до лета. В том же году он перешёл в аргентинский «Эстудиантес». 16 августа в матче против «Сан-Лоренсо» Карлос дебютировал в аргентинской Примере. Из-за высокой конкуренции он выходил в основном на замену и в 2012 году перешёл на правах аренды в «Арсенал» из Саранди. 14 февраля в поединке против «Колона» Карбонеро дебютировал за новый клуб. 11 мая во встрече против «Сан-Мартин» Карлос забил свой первый гол за «Арсенал». Карлос помог клубу выиграть Клаусуру 2011/2012, а в следующем году завоевать Суперкубок Аргентины. По окончании сезона Арсенал выкупил трансфер футболиста.

Летом 2013 года Карбонеро перешёл в «Ривер Плейт». 5 августа в матче против «Химнасии Ла-Плата» он дебютировал за новый клуб. 24 сентября в поединке против «Олл Бойз» Каролс забил свой первый гол. В составе «Ривера» Карбонеро во второй раз стал чемпионом Аргентины.

После мирового часть прав на Карлоса выкупила итальянская «Рома». В том же году он правах аренды перешёл в «Чезену». 24 сентября 2014 года в матче против «Ювентуса» Карбонеро дебютировал в Серии А. 4 апреля 2015 года в поединке против «Эллас Верона» Карлос забил свой первый гол за «Чезену». Летом 2015 года уругвайский «Феникс» приобрел Карбонеро и сразу же отдал его в аренду в «Сампдорию». 28 сентября в матче против «Аталанты» он дебютировал за новую команду.

В начале 2017 года Карлос вернулся на родину, подписав контракт с клубом «Кортулуа». 7 мая в матче против «Атлетико Насьональ» он дебютировал за новую команду. Летом 2018 года Карбонеро подписал соглашение с «Депортиво Кали». 7 октября в матче против «Патриотас» он дебютировал за новый клуб.

Международная карьера 
26 марта 2011 года в товарищеском мачте против сборной Эквадора Карбонеро дебютировал за сборную Колумбии.

В 2014 года Карлос попал в заявку сборной на Чемпионат мира в Бразилии. На турнире он сыграл матче группового этапа против сборной Японии.

Достижение 
 «Арсенал» (Саранди)
 Чемпион Аргентины: Клаусура 2012
 Обладатель Суперкубка Аргентины: 2012

 «Ривер Плейт»
 Чемпион Аргентины: Финаль 2014

Примечания 

Футболисты Колумбии
Игроки сборной Колумбии по футболу
Игроки ФК «Атлетико Уила»
Игроки ФК «Онсе Кальдас»
Игроки ФК «Эстудиантес»
Игроки ФК «Арсенал» Саранди
Игроки ФК «Ривер Плейт»
Игроки ФК «Чезена»
Игроки ФК «Сампдория»
Игроки ФК «Кортулуа»
Игроки ФК «Депортиво Кали»